Ридинг, Оскар () — немецкий скрипач и композитор.

См. также 
 Рединг (значения)